Santiago Muñiz puede hacer referencia a:
Santiago Muñiz, surfista argentino.
Santiago Muñiz, político peruano.